Die 8. Biathlon-Weltmeisterschaften wurden 1967 in Altenberg in der DDR ausgetragen. Die Wettkämpfe wurden an den Anlagen der SG Dynamo Zinnwald ausgetragen. Wegen der Olympischen Winterspiele fanden im Folgejahr turnusmäßig keine Biathlon-Weltmeisterschaften statt.

Ergebnisse

Einzel 20 km

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: 19. Februar

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Resultate Biathlon-Weltmeisterschaften 1966-67 auf the-sports.org
 Ergebnislisten auf sports123.com
 Liste der Biathlon-Weltmeister auf laola1.at
 Biathlon-WM 1967 auf biathlonworld.com
 Biathlon-Historie 1958 bis 1972 auf biathlonworld.com

1967
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1967
Weltmeisterschaften 1967